Torre del Sol puede referirse a:

Torre del Sol, escultura situada en Osaka, Japón, creada por el artista japonés Tarō Okamoto, símbolo de la Expo '70.
Torre del Sol, torre medieval situada en el término municipal de Bélmez de la Moraleda, provincia de Jaén, España.